Fernando Tatís ist der Name folgender Personen:

* Fernando Tatís Sr. (* 1975), dominikanischer Baseballspieler
 Fernando Tatís Jr. (* 1999), dominikanischer Baseballspieler